Op de 107e vrouweneditie van het US Open in 1993 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 12 september 1993.

Samenvatting 
Titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava waren als eerste geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waar zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario / Helena Suková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als negende geplaatste koppel Amanda Coetzer en Inés Gorrochategui in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Sánchez Vicario had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suková vijftig.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
De Belgische Dominique Monami en haar Duitse partner Maja Zivec-Skulj sneuvelden al in de eerste ronde.

Zes Nederlandse speelsters namen aan het toernooi deel:
 Brenda Schultz was samen met de Amerikaanse Debbie Graham als veertiende geplaatst – in de derde ronde werden zij uitgeschakeld door de titelverdedigsters.
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Katrina Adams waren het achtste reekshoofd – ook dit team bereikte de derde ronde.
 Miriam Oremans en de Tsjechische Andrea Strnadová werden in de tweede ronde uitgeschakeld.
 Ook Ingelise Driehuis en de Mexicaanse Lupita Novelo zagen de tweede ronde als eindstation.
 Caroline Vis en de Argentijnse Mercedes Paz, die als zestiende waren geplaatst, kwamen niet voorbij de eerste ronde.
 Nicole Muns-Jagerman met haar Slowaakse partner Karina Habšudová moesten eveneens in de eerste ronde de duimen leggen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1993